Акасака — японський топонім.

 Акасака — район Токіо
 Замок Акасака — японський замок на території села Чіхая-Акасака у префектурі Осака
 Чіхая-Акасака — село в Японії, в повіті Мінамі-Кавачі префектури Осака